Le rouge est un nom de couleur de base et un champ chromatique existant dans toutes les langues.

Histoire 
Rouge qualifie un évènement sanglant, le rouge étant la couleur du sang :
 la Toussaint rouge.

Politique 
Les rouges désigne depuis la deuxième moitié du , par métonymie avec la couleur de leur drapeau, les syndicalistes ouvriers, les socialistes, surtout révolutionnaires,  et les communistes :
 drapeau rouge ;
 péril rouge ;
  ;
 Khmers rouges ;
 Rouge ,un petit parti politique norvégien.

Patronyme 

 Frédéric Rouge (1867-1950), peintre suisse ;
 Michel Rouge (1950-), auteur de bande dessinée français ;
 Sabina Rouge (1997-), actrice pornographique américaine.

Géographie et toponymie 
 Mer Rouge, une mer intracontinentale du bassin Indo-Pacifique
 Place Rouge une place de Moscou
 
 
 La Rouge, commune française du département de l'Orne
 Aiguilles Rouges, massif montagneux

Médias 
 Rouge, radio francophone privée située en Suisse romande
 Rouge, hebdomadaire édité par la Ligue communiste révolutionnaire

Culture

Musique

Album 
 Rouge, un album du clarinettiste français Louis Sclavis sorti en 1991
 Rouge, le titre du premier album du groupe Red Cardell sorti en juillet 1993
 Rouge, le deuxième album studio du groupe Fredericks Goldman Jones sorti le 
 Rouge, le premier album du groupe brésilien Rouge sorti en

Chanson 
 Rouge, une chanson de Michel Sardou extraite de l'album Io Domenico paru en 1984
 Rouge, le titre d'une chanson de Fredericks Goldman Jones parue en 1993

Groupe 
 Rouge, un duo allemand actif de 1985 à 1988
 Rouge, un groupe pop brésilien

 Concerts-Rouge, une formation musicale parisienne de la fin du  et du début du  fondée par Benjamin Rouge

Cinéma 

 Le Cercle rouge, un film franco-italien réalisé par Jean-Pierre Melville, sorti en 1970
 Rouge, un film hong-kongais réalisé par Stanley Kwan sorti en 1987
 Trois Couleurs : Rouge, un film de franco-polono-suisse de Krzysztof Kieślowski, troisième volet de la trilogie Bleu/Blanc/Rouge
 Rouge, un film de Nikita Ouglov et Nicolas Merry sorti en 2001
 Rouge, un film de Farid Bentoumi sorti en 2020

Théâtre 
 Rouge, une pièce de John Logan créée en 2009 ;

Personnage de fiction 
 Rouge, un personnage féminin dans l'univers de Sonic

Voir aussi 

 Rouge à lèvres, souvent dit rouge tout court, un bâton de pâte cosmétique colorante, souvent, mais pas toujours, de couleur rouge